Томан — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Томан, Бруно Арведович (1933—2001) — советский историк и педагог. 
 Томан, Гуго (1838—1898) — чешский литератор, журналист, историк и искусствовед.
 Томан, Иштван (, ; 1862—1940) — венгерский пианист и музыкальный педагог.
 Томан, Йозеф (; 1899—1977) — чешский писатель, поэт и драматург.
 Томан, Ловро (; 1827—1870) — словенский политик, революционер, поэт. 
 Томан, Николай Владимирович (также Анисимов-Томан; 1911—1974) — русский советский писатель приключенческого жанра, фантаст.
 Томан, Ян (; 1933—1996) — чешский ботаник.

Псевдоним
 Карел Томан (настоящее имя Антонин Бернашка; 1877—1946) — чешский поэт.

Другое 
 Тома́н, тума́н (перс. تومان, англ. toman) — официальная денежная единица Персии c XVII века до 1932 года.